Кармановский сельсовет:

 Кармановский сельсовет — в Янаульском районе Башкортостана.
 Кармановский сельсовет — в Железногорском районе Курской области.

 упразднённые и переименованные
 Кармановский сельсовет — в Волоколамском и Осташёвском районах Московской области (1929—1951)
 Кармановский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1972—1994)
 Кармановский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (до 1968)